Kaiser-Wilhelm-Park steht für:
 Rheinpark Golzheim
 Kaiser-Wilhelm-Park (Essen)
 Kaiser-Wilhelm-Park (Krefeld)
 Kaiser-Wilhelm Park im Sodinger Holz, heute Volkspark Sodingen
 Kaiser-Wilhelm-Park in Gleiwitz, heute Chrobry-Park

Siehe auch:
 Kaiserpark